Auf Achse steht für:

 Auf Achse (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie mit Manfred Krug und Rüdiger Kirschstein
 Auf Achse (Spiel), ein Brettspiel von Wolfgang Kramer
 Auf Achse, ein Lied der britischen Rockband Franz Ferdinand